Ориньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Ориньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї